OFS peut désigner :
 Office fédéral de la statistique, office fédéral suisse
 Ordre franciscain séculier, ordre de laïcs catholiques
 Organisme de foncier solidaire, structure permettant l'accès au logement à prix maîtrisé en France